La spoliation des biens culturels est la pratique de dépouiller un État ou une personne de son patrimoine (produit des fouilles archéologiques, collections scientifiques, manuscrits rares, œuvres d'art, objets d'antiquité, d'intérêt artistique ou historique, etc.). Ces biens culturels sont obtenus par la violence, la fraude, la ruse, ou le dol, que ce soit en temps de guerre (un cas fréquent est le pillage des œuvres d'art) ou en temps de paix (sous la forme notamment de la confiscation par abus de pouvoir).

Histoire 

La spoliation est une pratique à grande échelle qui a lieu dès l'Antiquité, notamment avec le pillage des tombeaux égyptiens. Elle se développe avec la conquête romaine des colonies grecques d'Italie au . En -70, l'avocat Cicéron traite du pillage d'œuvres d'art dans ses fameuses diatribes contre Caius Licinus Verres qui dépouille les temples de la  province romaine de Sicile.

Au Moyen Âge et jusqu'à nos jours, le pillage est une pratique fréquente de tout vainqueur qui a le droit de revendiquer comme butin de guerre les biens des ennemis vaincus pour récompenser ses soldats et ses mercenaires.

Les « Temps modernes » ouvrent aux explorations de mondes nouveaux : les empire espagnol et portugais inaugurent une nouvelle forme de pillage, de civilisations entières. Le mythe de l'Eldorado émerge alors. Au  et au , l'Italie, berceau des arts renaissants, devient l'enjeu de conquêtes : Rome est mise à sac par les armées de Charles Quint (1527), Mantoue par les armées du Saint-Empire (1630), etc.

Avant que l'archéologie ne devienne une science dans les années 1880, les restes physiques sont le plus souvent considérés comme des champs de ruines dans lesquels des explorateurs ou des mercenaires se servent sans vergogne (notamment dans les possessions coloniales) pour les revendre aux antiquaires ou les céder aux salles ethnographiques des musées (marbres du Parthénon au British Museum, musées français riches d'œuvres d'art confisquées par les armées napoléoniennes, Napoléon organisant et autorisant le pillage systématique d'œuvres d'art en Europe), cette attitude atteignant son apogée au début du  dans l'Europe en pleine vogue d'antiquarianisme.

La dépossession massive d'œuvres d'art a lieu lors du pillage des œuvres d'art en temps de guerre, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Des services nazis de confiscation, spécialement institués, entreprennent, à partir de listes établies bien avant le déclenchement de la guerre, le pillage et la confiscation de collections publiques et privées dans tous les pays qu'ils occupent ainsi que la spoliation des Juifs. Certains États ou particuliers prennent des mesures pour évacuer leurs chefs-d'œuvre, tel le musée du Louvre. Dès la fin de la guerre se pose le problème de la restitution des œuvres d'art pillées sous le troisième Reich qui se traduit notamment en Allemagne par la Wiedergutmachung. La chute de Berlin se traduit également par du pillage, notamment le trésor d'Eberswalde par les Soviétiques.

En 1978, l'UNESCO crée le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale, offrant ainsi un cadre de discussion et de négociation pour la . Depuis la fin des années 1990, les demandes de restitution se multiplient, notamment de la part des États d'Amérique du Sud, du Proche et Moyen Orient et des anciens pays colonisés, ce qui suscite la sensibilisation mais aussi des débats (traitement juridique des contentieux, rôle des musées qui par leur conservation de ces biens ont évité leur disparition ou leur dégradation s'ils étaient restés dans leur pays d'origine) au niveau des musées privés ou publics (à travers le code déontologique du Conseil international des musées adopté en 1986), du marché de l'art et des collectionneurs. Sont révélateurs à cet égard la demande officielle de la Grèce depuis plus de trente ans de la restitution de la frise du Parthénon au British Museum, la demande de l'Égypte en 2011 de restitution du buste de Néfertiti exposé au Neues Museum de Berlin, ou le trésor de Troie qui est restitué en  à la Turquie par l'université de Philadelphie. Différentes commissions nationales et internationales (telle la Commission Bergier en Suisse ou la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation en France) de restitution et d’indemnisation sont depuis cette époque mises en place et des dispositions sont prises pour mener des  qui se révèlent parfois complexes comme le montre l'affaire en 2012 du Trésor artistique de Munich. En France, malgré le principe d’inaliénabilité des collections publiques (voir l'édit de Moulins) réaffirmé par la loi du  relative aux musées de France, les restes de Saartjie Baartman, la « Vénus hottentotte », sont restitués à l'Afrique du Sud en 2002, quinze têtes maoris sont rendues à la Nouvelle-Zélande en 2010.

Cette pratique subsiste toujours, notamment dans des pays touchés par la corruption ou les troubles (œuvres d'art Yoruba au Nigeria, pillage des musées nationaux irakiens lors de la troisième Guerre du Golfe), essentiellement dans un but mercantile pour alimenter les galeries, les marchands d’art ou les collectionneurs privés. En 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les forces d'occupations russes s'emparent de "L'Or des Scythes" dans la ville de Melitopol. De manière générale, les musées sont pillés, de mêmes que les zoos, aves les animaux pris en trophées.

Quelques cas célèbres 
 Marbres du Parthénon
Chevaux de Bronze de saint-Marc
 Trésor d'Eberswalde
 Trésor de Priam
 Affaire du vol d'œuvres d'art à Angkor
 Affaire des têtes maories
 Trésor artistique de Munich (2012)
 Spoliation d'oeuvres d'art par le régime nazi
 Mât totémique Gʼpsgolox
 Spoliation des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale
 Spoliation des livres et archives par le régime nazi
 Spoliations napoléoniennes

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Antiquités de sang
 Appropriation culturelle
 Convention de La Haye (1954)
 International Foundation for Art Research
 Recherche de trésor
 Spoliations napoléoniennes
 Vol d'œuvre d'art

Liens externes 
   Survived.org
  Looted Art Recovery.com
  CIVS, France
  State.gov
  Cloudworth.com
  Website of the Cultural Property Research Foundation, Inc.
   The DIA does the Right Thing
  International Foundation for Art Research

Spoliation d'œuvres d'art